Geografia:
 Los Escambrons: cim del municipi de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) i l'Aragó.
 Los Escambrons:
 Puntal dels Escambrons: cim dels municipis d'Almatret (Segrià) i de Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre)